| mål        = {{#expr:
 36 +
 32 +
 23 +
 36}}
| publik     = {{#expr:
 71831 +
 126396 +
 93997 +
 204254}}
| flest mål  = 
| bästspelare= 
| uppflyttade= 
| föregående = 2020/2021
| följande   = 2024/2025
}}
Uefa Nations League C 2022/2023 spelas mellan 2 juni och 27 september 2022, med nedflyttningskvalet .

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Nedflyttningskval

Ranking

Matcher

Gibraltar mot Cypern

Litauen mot Belarus

Målskyttar
Det har gjorts 127 mål på 48 matcher, vilket ger ett snitt på 2,65 mål per match (uppdaterad per den 11 oktober 2022).

5 mål

 Khvicha Kvaratskhelia
 Vedat Muriqi

4 mål

 Gerson Rodrigues
 Serdar Dursun

3 mål

 Kiril Despodov
 Anastasios Bakasetas
 Abat Aymbetov
 Danel Sinani

2 mål

 Iliyan Stefanov
 Andronikos Kakoullis
 Jákup Andreasen
 Jóannes Bjartalíð
 Viljormur Davidsen
 Valeri Qazaishvili
 Budu Zivzivadze
 Petros Mantalos
 Enis Bardhi
 Shayne Lavery
 Hakan Çalhanoğlu
 Halil Dervişoğlu
 Doğukan Sinik
 Cengiz Ünder

1 mål

 Renat Dadashov
 Mahir Emreli
 Hojjat Haghverdi
 Anatoliy Nuriyev
 Filip Ozobić
 Ramil Sheydayev
 Ivan Bakhar
 Vladislav Malkevich
 Pavel Savitsky
 Valentin Antov
 Atanas Iliev
 Radoslav Kirilov
 Georgi Minchev
 Marin Petkov
 Valentin Roberge
 Marinos Tzionis
 Jóan Símun Edmundsson
 Zuriko Davitashvili
 Guram Kasjia
 Otar Kiteishvili
 Georges Mikautadze
 Giorgi Tsitaishvili
 Louie Annesley
 Roy Chipolina
 Liam Walker
 Giorgos Giakoumakis
 Dimitrios Limnios
 Georgios Masouras
 Vangelis Pavlidis
 Dimitrios Pelkas
 Elkhan Astanov
 Aslan Darabayev
 Mikhail Gabyshev
 Yan Vorogovsky
 Bakhtiyar Zaynutdinov
 Valon Berisha
 Zymer Bytyqi
 Florent Muslija
 Elbasan Rashani
 Donat Rrudhani
 Edon Zhegrova
 Fedor Černych
 Vykintas Slivka
 Leandro Barreiro
 Marvin da Graça
 Darko Churlinov
 Bojan Miovski
 Boban Nikolov
 Milan Ristovski
 Daniel Ballard
 Jonny Evans
 Josh Magennis
 Paddy McNair
 Gavin Whyte
 Matúš Bero
 Erik Jirka
 Tomáš Suslov
 Vladimír Weiss
 Adam Zreľák
 Yunus Akgün
 Kaan Ayhan
 Merih Demiral
 Serdar Gürler
 İsmail Yüksek

1 självmål

 Andrea Hristov (mot Georgien)
 Graeme Torrilla (mot Nordmakedonien)
 Aleksandr Marochkin (mot Azerbajdzjan)
 Maxime Chanot (mot Turkiet)
 Bojan Miovski (mot Georgien)

Anmärkningar

Källor
Officiell hemsida

Noter

Fotbollssäsongen 2022/2023
2022 i Europa
2023 i Europa
Uefa Nations League